Nayalgué peut désigner :
Nayalgué, la commune située dans le département de Koudougou au Burkina Faso
Nayalgué, la commune située dans le département de Toécé au Burkina Faso